Die Oberste Liga 1996 war die fünfte Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 2. März 1996 und endete am 16. November 1996. Meister wurde zum vierten Mal Spartak Moskau, das sich in einem Entscheidungsspiel gegen Titelverteidiger Alanija Wladikawkas durchsetzen konnte. Absteigen mussten Uralmasch Jekaterinburg, Energija-Tekstilschtschik Kamyschin und FK Lada Toljatti.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Da zwei Vereine am Saisonende punktgleich an der Tabellenspitze standen, war ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft vorgesehen. Die letzten drei Vereine stiegen ab.

Teilnehmer 

Die 18 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:

Die  15 bestplatzierten Mannschaften der Saison 1995:
 Alanija Wladikawkas
 Lokomotive Moskau
 Spartak Moskau
 Dynamo Moskau
 Torpedo-Luschniki Moskau
 ZSKA Moskau
 Rotor Wolgograd
 Uralmasch Jekaterinburg
 Kamas Nabereschnyje Tschelny
 Energija-Tekstilschtschik Kamyschin
 Tschernomorez Noworossijsk
 Lokomotive Nischni Nowgorod
 Schemtschuschina Sotschi
 Rostselmasch Rostow
 Krylja Sowetow Samara

Die drei Aufsteiger:
 Baltika Kaliningrad
 Zenit Sankt Petersburg
 FK Lada Toljatti

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Finale 
Das Spiel fand am 16. November 1996 im Petrowski-Stadion von Sankt Petersburg statt.

Torschützenliste

Weblinks 
 Vollständige Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1996
Premjer-Liga-Saison